Threemile Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Threemile Island (Florida)
 Threemile Island (Indiana)
 Threemile Island (Minnesota)
 Threemile Island (New Hampshire)
 Threemile Island (New York)
 Threemile Island (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Kernkraftwerk Three Mile Island, im Susquehanna River bei Harrisburg, Pennsylvania, Vereinigte Staaten